Дио́р () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 120 км на юг от Орлеана, 10 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 761 человек (2007).

Достопримечательности 

 Замок Диор (), XVI век, был почти полностью разрушен во время бомбардировки в августе 1944 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini